Litze (lateinisch licium „Faden“, „Band“) bezeichnet:

 Teil eines Drahtseils
 farbiges Aufschiebeband zur Kennzeichnung der Waffengattung der Bundeswehr
 Entlötlitze, ein Band aus Kupferdrähten als Hilfsmittel beim Löten
 Litze (Elektrotechnik), elektrischer Leiter aus dünnen Einzeldrähten
 Litze (Geflecht), flaches Geflecht zur Verzierung oder Verstärkung
 Litze (Weberei) oder Helfe, Hubelement für die Kettfäden beim Weben
 Monolitze, im Bauwesen eine einzelne siebendrähtige Litze aus Spannstahl
 Litze (Gemeinde Raggal), Fraktion der Gemeinde Raggal, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Litze (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Siehe auch:

 Litzen